Borngässer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Borngässer (* 1951), deutsche Kunsthistorikerin
 Ludwig Borngässer (1907–1994), deutscher Mathematiker und Bibliothekar
 Wilhelm Borngässer (1879–1963), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Willy Borngässer (1905–1965), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Kommunalpolitiker